SLC9C1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 177 амінокислот, а молекулярна маса — 135 206.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, диференціація, сперматогенез, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки